siostra – nazwa relacji rodzinnej
 Siostry Fox
 Siostry Mirabal
 siostra (pielęgniarka)
 pot. siostra (katechetka)
 siostra (zakonnica)
 Siostra Wendy
 siostra (bracia, siostry) – forma jakiej używają wobec siebie ochrzczeni Świadkowie Jehowy zgodnie z biblijnym nakazem Jezusa z Ewangelii Mateusza rozdz. 23:8
 element oficjalnej nazwy zakonu żeńskiego:
 Małe Siostry Jezusa
 Siostry Jezusa Dobrego Pasterza
 Siostry Królowej Apostołów
 Siostry Opatrzności Bożej
 Siostry Rodziny Maryi
 Siostry Uczennice Boskiego Mistrza
 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP
 Fundacja Starszy Brat Starsza Siostra

Filmografia 
 Siostry – film z 2005 roku
 Siostry – polski serial telewizyjny z 2009 roku
 Siostry – film z 2015 roku
 Siostry – włoski serial telewizyjny z 2017 roku

Zobacz też 
 Trzy Siostry
 Dwie Siostry
 The Sisters